Медівни́к:
 Медівник — рід горобцеподібних птахів родини медолюбових.
 Медівник — медовий пиріг української кухні.